Иваница — топоним и фамилия:
 Иваница, Владимир Алексеевич (род. 1946) — специалист в области микробиологии и экологической биотехнологии, доктор биологических наук.
 Иваница, Любомир (род. 1990) — украинский гандболист.
 Иваница, Михаил Михайлович (род. 1960) — советский футболист, украинский футбольный тренер

Сербия 
 Иваница — община, входит в округ Моравичский.
 Иваница — город, входит в общину Иваница.

Украина 
 Иваница — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Иваница — село в Ичнянском районе Черниговской области.